são-gabrielense – abitanti di São Gabriel (Bahia)
são-gabrielense – abitanti di São Gabriel da Cachoeira